Cortellini ist der Familienname der folgenden Personen:

 Camillo Cortellini (1561–1630), italienischer Komponist, Kapellmeister, Instrumentalist und Sänger
 Cristina Cortellini (* 1972), Schweizer Politikerin